Brahmachari est un nom de famille d'origine indienne notamment porté par :
 Dhirendra Brahmachari (1924-1994), mentor yoga indien
 Upendranath Brahmachari (1873-1946), médecin et scientifique indien